Ulrik II. je lahko:

 Ulrik II. Celjski, celjski grof
 Ulrik II. Spanheim, koroški vojvoda
 Ulrik II. Vovbrški (†1308), koroški grof
 Ulrik II. Žovneški, svobodni plemič iz rodu Žovneških/Celjskih